Д’Обиньи́ ()— французская, нормандская и английская фамилия. Известные носители:
 Жюли д’Обиньи, известная как мадемуазель де Мопен (ок. 1670—1707) — французская оперная певица и актриса.
 Найджел (Нил) д’Обиньи, известный также как Найджел (Нигель) де Альбини (ум. 1129) — англо-нормандский аристократ и землевладелец, сын Роджера д’Обиньи, барона Бакингема, родоначальник рода Моубрей.
 Роджер д’Обиньи, известный также как Роджер де Моубрей (ок. 1120 — ок. 1188) — англо-нормандский рыцарь, двоюродный брат Уильяма д’Обиньи, 1-го графа Арундел, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов, мятежа сыновей Генриха II 1173—1174 и крестовых походов в Палестину,
 Уильям (также Гийом или Вильгельм) д’Обиньи, 1-й граф Арундел (1100/1109 — 1176) — англонормандский аристократ и дипломат, граф Линкольн, участник гражданской войны в Англии 1135—1154 годов и один из командующих королевскими войсками в период мятежа сыновей Генриха II в 1173—1174 годах.
 Уильям (III) д’Обиньи, известный также как или Уильям де Альбини (ум. 1193) — англо-нормандский аристократ, 2-й граф Арундел, старший сын Уильяма д’Обиньи, 1-го графа Арундела, и Аделизы Лувенской.
 Уильям д’Обиньи, известный также как Уильям де Альбини V, 4-й граф Арундел (ок. 1200—1224) — английский аристократ и главный кравчий Англии с 1221 года.
 Уильям (также Гильом) д’Обиньи (ум. 1139) — англо-нормандский барон, старший из выживших сыновей Роджера д’Обиньи и Амиции.
 Хью д’Обиньи, 5-й граф Арундел (ок. 1213/1215 — 7 мая 1243) — английский аристократ и главный кравчий Англии с 1225 года.

См. также 
 Д’Обинье
 Добиньи
 Д’Орбиньи